Lors de la Saison 2003-2004 de l'Étendard de Brest le club a terminé  du championnat de basket-ball en Pro B.

Effectifs Saison régulière 
Entraineur : Yves-Marie Verove
Championnat : Pro B

Effectifs Play Offs

Liens externes 
   Site Officiel de l'Étendard de Brest

Saison de l'Étendard de Brest